Грановитая башня:
 Грановитая башня (Коломна)
 Грановитая башня (Смоленск)